Der Begriff Nadelkopf bezeichnet:

 einen Stecknadelkopf, siehe Nadel
 umgangssprachlich, abwertend (bzw. veraltet) eine Person mit Mikrozephalie